Tagliamento – fiume del Friuli-Venezia Giulia
 Marzia Tagliamento – cestista italiana
 Mirco Tagliamento – ex calciatore italiano
 Reggimento alpini "Tagliamento" – unità militare italiana